Pfalzberg ist der Name folgender Orte:

 Pfalzberg (Gemeinde Pressbaum), Ortsteil der Stadtgemeinde Pressbaum, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Pfalzberg (Gemeinde Haselsdorf-Tobelbad), Ortsteil der Gemeinde Haselsdorf-Tobelbad, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark